Saunderson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alexander Saunderson (1783-1857), homme politique whig britannique
 (née en 1967), danseuse britannique 
Bill Saunderson (né c. 1934), homme politique canadien en Ontario
Edward James Saunderson (1837-1906), homme politique unioniste irlandais
 (1754-1827), homme politique anglo-irlandais
 (c. 1700-1772), courtisane britannique
George Lumley-Saunderson (5e comte de Scarbrough) (1753-1807), homme politique britannique
George Saunderson (5e vicomte Castleton) (1631-1714), homme politique anglais
James Saunderson (1er comte Castleton) (c. 1667-1723), homme politique whig britannique
 (1886-1950), joueur et entraîneur américain de baseball
 (né en 1948), homme politique travailliste australien
Kevin Saunderson (né en 1964), compositeur et producteur américain
 (1637-1712), actrice et chanteuse anglaise
Nicholas Saunderson (1682-1739), mathématicien anglais

Thomas Lumley-Saunderson (3e comte de Scarbrough) (c. 1691-1752), diplomate et officier britannique

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais